All Internal ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Jules Jordan Video vom Regisseur Raul Cristian.

Bis zum Jahr 2014 wurden 24 Teile der Serie gedreht. 2008 bis 2010 bekamen Filme den AVN Award als Best Internal Release. Es gibt häufig Analsex- und Doppelpenetrations-Szenen.

Auszeichnungen 
 2008: AVN Award – Best Internal Release
 2009: AVN Award – Best Internal Release
 2010: AVN Award – Best Internal Release

Weblinks 
 All Internal in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film